Самтредиа — топоним.

 Самтредиа — город в западной Грузии.
 «Самтредиа» — грузинский футбольный клуб из Самтредиа.